Галле (Зале)-Главный () — железнодорожная станция в городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии. Находится в 167,3 км от Берлина и в 37,7 км от Лейпцига.

Согласно классификации Deutsche Bahn AG относится к станциям категории 2.

Станция является самой большой и важной в Галле. На 2021 год на ней ежедневно обслуживалось почти 40000 пассажиров — отправляющихся, прибывающих, транзитных.

Станция Галле (Заале)-Главный входит в число 16-ти так называемых «станций будущего», на которых тестируются инновации в сфере обслуживания пассажиров. Так, именно на вокзале Галле (Заале)-Главный были испытаны многоярусные вертикальные камеры хранения велосипедов в виде башен, которые после успешного опробования стали внедряться и на других вокзалах Германии.

Описание станции 
Станция Галле (Заале)-Главный расположена к востоку от центра города. Станция является крупным железнодорожным узлом, в котором сходятся шесть линий. Ежедневно на станции останавливается до 600 поездов — дальнего следования, пригородных, а также поездов S-Bahn.

Станция имеет 13 путей, доступ к которым осуществляется с семи платформ, шести островных и одной боковой. Здание вокзала находится посреди путевого хозяйства станции, между 7-м и 8-м путями. Пять платформ и, соответственно, 10 путей, в центральной части накрыты дебаркадерами.

Обслуживаемые направления и маршруты

Поезда дальнего следования

Поезда региональные и S-Bahn

Примечания

Ссылки 
 
 

Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции Германии